Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ, Гидромет) — старейшее и единственное в России высшее учебное заведение гидрометеорологического профиля. Образован 23 июля 1930 года в Санкт-Петербурге. 

За время существования ВУЗ подготовил более 20 000 специалистов, из них более 3 000 — для зарубежных государств.

История

В Москве 
В июне 1930 года Постановлением ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР № 237 от 23 июня 1930 года на базе геофизического отделения физического факультета МГУ был создан Московский гидрометеорологический институт. 

Университет был размещён в здании геофизической обсерватории Московского университета на Красной Пресне (Большевистская улица, д. 13). Имел два факультета (метеорологический и гидрологический) и сначала насчитывал около 100 студентов. В институт входили также техникум (в Салтыковке, затем в Кучино, где стал самостоятельным учебным заведением) и рабфак (в Калинине). Первым директором института стал В. А. Белинский; его заместителем был Б. П. Орлов. 

Читать лекции были приглашены В. В. Шулейкин, Н. Н. Зубов, М. А. Великанов, Е. В. Близняк, М. С. Аверкиев, Н. П. Суворов, С. С. Ковнер, Б. А. Аполлов. Число студентов быстро выросло; в течение первого года было проведено четыре приёма (через каждые три месяца) и в 1931 году в институте училось уже около 500 студентов.

В Ленинграде (Санкт-Петербурге) 

 В 1944 году — переведён в Ленинград.
 В 1992 году — переименован в Российский государственный гидрометеорологический институт (РГГМИ).
 В 1998 году — получает статус университета.
 В 1999 году — одним из первых в России, РГГМУ перешёл на многоуровневую систему высшего гидрометеорологического образования, которая признана в большинстве стран и является одним из важнейших шагов к узнаваемости диплома университета в мировом научно-образовательном сообществе.
 В 2000 году — на базе Туапсинского гидрометеорологического техникума открывается первый филиал университета.
 В 2001 году — открывается второй филиал университета на базе Ростовского техникума.
 В 2003 году — образован экономический и социально-гуманитарный факультет.
 В 2006 году — университет подписал «Великую хартию университетов».
 В 2009 году — РГГМУ был включён в реестр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Достижения университета в области развития гидрометеорологического образования и научных исследований позволили вузу пройти сертификацию и получить свидетельство, подписанное Президентом Торгово-промышленной палаты РФ Е. М. Примаковым.
 В 2010 году — по итогам внешнего инспекционного аудита университет получил сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям национальной системе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международной системе стандартов ISO 9001:2008.
 В 2010 году — РГГМУ учредил свой фонд целевого капитала «ЭндауМет».
 В 2011 году — в университете основан факультет информационных систем и геотехнологий.
 В 2014 году — скончался ректор РГГМУ Лев Николаевич Карлин, руководивший ВУЗом более 25 лет.
 В 2015 году — в результате назначения и. о. ректора РГГМУ Валерия Леонидовича Михеева было полностью сменено руководство университета (ректорат), управлявшее ВУЗом в течение последних 10 лет.
 В 2015 году — В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.08.2015 г. № 858 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственной полярной академии» 10.12.2015 года ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия» присоединена к ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет».
 В 2016 году — по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования проводимым Министерством образования и науки РФ, уровень по сумме всех показателей за 2015 г. упал по сравнению с 2014 г. на 25,6 %. РГГМУ хотя и остался числиться эффективным ВУЗом, но один из параметров по которому оценивается эффективность достиг порогового значения.
 В 2017 году приказом ректора, Валерия Михеева ликвидирован старейший факультет Университета — океанологический. Кафедра океанологии присоединена к Институту информационных систем и геотехнологий (ИСиГТ).
 В 2019 на базе Гидрологического и бывшего Океанологического факультетов создан объединённый Институт гидрологии и океанологии (ИГиО).

Общая информация 

В университете действуют 4 факультета (метеорологический, гидрологический, экологический факультет, гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой деятельности в отраслях и комплексах) и три института (Институт информационных систем и геотехнологий, Институт гидрологии и океанологии, Институт «Полярная академия»), а также филиал в Туапсе.

До 2017 года действовал филиал в Ростове-на-Дону (закрыт) и Океанологический факультет (ликвидирован и переведён в созданный на базе факультета Информационных систем и геотехнологий институт с одноимённым названием.)

РГГМУ является базовым вузом России в области гидрометеорологии. На основе вуза создано учебно-методическое объединение (УМО). В это объединение входят вузы страны, а также университеты и институты стран Центральной Европы и СНГ. Задачей УМО является координация действий вузов по подготовке специалистов, отвечающих современному уровню развития науки.

Рейтинг вуза 
На конец 2017 года по результатам мониторинга года Российский государственный гидрометеорологический университет занимает 125 место среди вузов РФ, и 16 место среди вузов Санкт-Петербурга.

До объединения с Полярной академией РГГМУ показывал следующие результаты:
 Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования провёл мониторинг вузовских центров содействия занятости молодёжи в 2011 году. По результатам мониторинга Российский государственный гидрометеорологический университет занял 12 место среди вузов РФ, из числа вузов Санкт-Петербурга — 3 место.
 РГГМУ вошёл в число 56 ведущих вузов Российской Федерации, участвующих в эксперименте по государственной поддержке предоставления льготных образовательных кредитов студентам вузов в период с 15 июня 2010 года по 31 декабря 2013 года.
 По результатам рейтинга государственных вузов России в 2010 году РГГМУ занял 141 место из 1527 российских вузов в общем рейтинге, 23 место из 94 вузов Санкт-Петербурга.
 По результатам рейтинга качества приёма в российские вузы в 2012 году, проведённого РИА Новости и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), РГГМУ занимает 12 позицию со средним баллом зачисления абитуриентов 60,8 среди вузов Санкт-Петербурга.
 По результатам мониторинга прозрачности российских вузов для абитуриентов в период приёмной кампании в 2012 году, который проводился Общественной палатой России и РИАН в рамках совместного проекта «Показатели качества вузов» — РГГМУ занял 7 место.
 РГГМУ в РИНЦ: Индекс Хирша — 15, общее число публикаций за последние 5 лет — 905, число цитирования — 439. РГГМУ занимает 424 место в рейтинге российских научно-исследовательских организаций по количеству публикаций за 5 лет (2007—2011 гг.)

Ректоры университета 
Первый директор и один из основателей Института — Белинский Василий Алексеевич.

 Морозов П. Н.
 Алекин, Олег Александрович (1964—1971 гг.)
 Доронин Юрий Петрович
 Смирнов Николай Павлович
 Карлин, Лев Николаевич (1989—2014 гг.)
 Сакович Владимир Михайлович (врио ректора 2014—2015 гг.)
 Михеев Валерий Леонидович (2015 — н. в.)

Известные сотрудники 
 См. :Категория:Преподаватели Российского гидрометеорологического университета

Объединение с государственной полярной академией и последствия

Хронология событий 
 12 ноября 2014 года после смерти ректора РГГМУ Льва Николаевича Карлина, и. о. становится первый проректор РГГМУ (проректор РГГМУ по учебной работе) Владимир Михайлович Сакович, одновременно с этим происходят незначительные перестановки в ректорате университета.
 В период конца 2014 года и начала 2015 года, и. о. ректора Государственной Полярной академии Валерием Леонидовичем Михеевым ведутся переговоры с Министерством образования и науки РФ об объединении РГГМУ и ГПА с назначением В. Л. Михеева руководителем объединённого ВУЗа.
 8 мая 2015 года, решением министра образования Дмитрия Викторовича Ливанова, и. о. ректора РГГМУ назначается В. Л Михеев.
 12 мая 2015 года В. Л. Михеев официально становится и. о. ректора РГГМУ.
 Май 2015 В. Л. Михеев отправляет в отставку старый состав ректората университета (часть проректоров была уволена), одновременно с этим в новый ректорат назначаются лица близкие к В. Л. Михееву — друзья и партнёры по бизнесу. В том числе Иван Ильич Мушкет бывший офицер МВД, и чиновник имеющий три судимости.
 Август 2015 года Министерство образования и науки РФ, публикует приказ об объединении ГБОУ ВПО РГГМУ и ГБОУ ВПО ГПА, которое должно быть полностью проведено к концу 2015 года.
 10 декабря 2015 года ГПА де-юре прекратила существование как самостоятельное юридическое лицо.
 2016 год продолжается реструктуризация структурных подразделений как дублирующих (общеобразовательные кафедры, управления), так и уникальных.

Последствия 
 В результате слияния РГГМУ и ГПА — площади РГГМУ увеличились в два раза.
 Общее количество студентов увеличилось на 25 %. Но в 2017 году набор на все направления объединённого ВУЗа стал меньше количества поступивших в РГГМУ в 2014 году.
 Назначенный МинОбром и. о. ректора и его команда за прошедший с момента назначения год, не показала себя эффективными управленцами.
 Существенно упала оценка РГГМУ по результатам мониторинга.
 В ВУЗе низкий уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава (относительно среднего по Санкт-Петербургу)
 Сократилось количество внебюджетных источников.
 Закрыты отдельные направления подготовки на внебюджете.
 Сокращено количество и продолжительность полевых практик.
 В ВУЗе не было выполнено главное предписание Минобра В. Л. Михееву — разобраться с коррупцией и финансовыми махинациями.
 С 2016 года закрыта бюджетная аспирантура.
 Уволились или были уволены многие сотрудники, в том числе из числа профессорско-преподавательского состава.
 Существенно ухудшились бытовые условия в учебных корпусах и общежитиях (экономия на уборщицах, пожар в общежитии, экономия на приобретении электрических ламп и т. п.).
 Не обновляется учебное оборудование.
 Руководство вуза занимается нелегальным сыском недовольных, к которым применяются различные методы устрашения вплоть до физических угроз.
 Управленческий аппарат объединённого вуза вырос более чем в три раза.
 Многие выпускники 2016 года из-за разногласий руководства не получили документ об окончания ВУЗа.
 Вместо рекомендованной Министерством образования реорганизации, закрыт филиал РГГМУ в г. Ростове-на-Дону, единственное на юге России профильное высшее учебное заведение, готовившее метеорологов и гидрологов.
 В 2017 году стоимость обучения на хозрасчётных отделениях РГГМУ выросла в 2—2,5 раза по сравнению с 2016 годом.
 В результате реструктуризации под угрозой закрытия оказался самый старейший факультет РГГМУ, на котором осуществляется подготовка специалистов океанологов.
 В ноябре-декабре 2017 года упразднена должность проректора по учебной работе.
 Произошло существенное сокращение количества поступивших на хозрасчётные отделения.
 Снизился общий уровень абитуриентов.

Аккредитованные образовательные программы 
По данным Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, высшего профессионального образования, на 07.05.2013 в РГГМУ имеются следующие образовательные программы имеющие государственную аккредитацию:

Специальности, не имеющие государственной аккредитации 
Специальность 43.03.02. «Туризм» не имеет государственной аккредитации, о чём 21.07.2015, Рособрнадзором принято решение в отказе государственной аккредитации [2]. В связи с отсутствием государственной аккредитации специальности «туризм» в РГГМУ, документы государственного образца о присвоении квалификации «бакалавр туризма», выпускникам 2015 года не выдавались.

Студенческий спорт 

Вуз является участником чемпионатов в рамках розыгрыша Кубка Вузов.

В РГГМУ организован студенческий спортивный клуб «Стихия» (действует с 2015 года), объединяющий отдельные спортивные секции. В течение многих лет, наивысшие результаты были у сборных команд по дзюдо, настольному теннису, плаванию.

По результатам 2015 года проводимым Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга РГГМУ (без учёта ГПА) участвовал в 29 соревнованиях проводимых в рамках Чемпионата ВУЗов Санкт-Петербурга. При этом были завоёваны 2 золотых и одна серебряная медаль. А по итогам чемпионатов в общекомандном зачёте было получено 19 место.

Скандал с участием в конкурсе по поддержке студенческих объединений 
С ноября 2014 года в ВУЗе складывается скандальная ситуация относительно финансовых махинаций. Без согласования со студенческим сообществом и без созданного Объединённого совета обучающихся (ОСО), была подана заявка на участие в конкурсе по поддержке деятельности студенческих объединений. Запрашиваемая сумма составляла 9,5 млн рублей. После многочисленных жалоб от лица студентов в Министерство образования и науки РФ, размер финансирования был уменьшен до 5 млн рублей, но нарушения в области требования условиям конкурса (наличие действующего ОСО) устранены не были. В настоящее время материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. Решением Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.10.2016 года, Российскому государственному гидрометеорологическому университету отказано в праве участвовать в конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) на 2016 год (запрашиваемая сумма двенадцать миллионов рублей), в связи не представлением протокола о создании объединённого совета обучающихся, а также в связи с тем, что в отношении должностных лиц образовательной организации ведётся расследование Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции г. Санкт- Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 

Гидрометеорологический университет